Le combat de Mézières peut faire référence au : 
Combat de Mézières, dans le département du Nord, le 24  novembre 1870 lors de la guerre franco-prussienne ;
Combat de Mézières, lors de la bataille de Normandie,  le , à Mézières-sous-Ballon (aujourd'hui Mézières-sur-Ponthouin dans la Sarthe) entre la  DB française et la  Panzerdivision.

Ne doit pas être confondu avec la bataille de Mézières en Lorraine, du 8 au  et   dernière bataille française lors de la Première Guerre mondiale.

Notes et références